Il doppio del torneo di tennis Miami Open 1974, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori John Alexander e Phil Dent che hanno battuto in finale Tom Okker e Marty Riessen 4-6, 6-4, 7-5.

Teste di serie

 Pat Cramer /  Mike Estep (primo turno)
 Nikola Pilić /  Allan Stone (primo turno)

 Tom Okker /  Marty Riessen (finale)
 J-B Chanfreau /  Georges Goven (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Miami Open 1974